Tour of Antalya 2018 var den 1. udgave af det tyrkiske landevejscykelløb i Antalya. Løbet foregik i perioden 22. til 25. februar 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev russiske Artjom Ovetsjkin fra Marathon-Tula Cycling Team.

Hold og ryttere

Det danske landshold
Christian Albrechtsen
Silas Zacharias Clemmensen
Mads Østergaard Kristensen
Andreas Handberg Madsen
Mads Rahbek
Kasper Würtz Schmidt
Kristian Arnth Sørensen

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018